Roman Woźniak (szopkarz) (ur. 1951) szopkarz krakowski

Roman Woźniak (rzeźbiarz) (ur. 1952) artysta, rzeźbiarz, scenograf i perfomer.

Roman Bogusław Woźniak (ur. 1961) bibliotekarz, samorządowiec, starosta szydłowiecki 1999–2002

Roman Franciszek Woźniak (1898–1950) urzędnik, starosta w Myślenicach 1939–(1945)

Przypisy